Відступ — відхилення від краю колонки одного або кількох рядків, що йдуть підряд.

Відступи у зверстаному тексті 

Абзацний відступ. Зсув вправо першого рядка абзацу, використовується для логічного поділу тексту на частини, об'єднані єдиною думкою, темою, ідеєю чи сюжетом. Абзацний відступ у машинописному текстовому оригіналі повинен дорівнювати 3-ом або 5-ти проміжкам і бути однаковим для всього тексту видання, незалежно від розміру (кегля) шрифту.

Абзацний відступ прийшов на зміну давньому параграфному знаку в XVI столітті. Замість того, щоби вписувати або вдруковувати ці знаки в заздалегідь відведені порожні місця, друкарі вирішили обмежитися самими проміжками. Часто в інтернет-виданнях замість використання абзацного відступу абзаци відокремлюють один від одного збільшеним горизонтальним інтервалом (як і в цій статті).

У CSS-верстці для завдання абзацного відступу використовується властивість text-indent.

Абзацний відступ часто плутають із червоним рядком.

Зворотний абзацний відступ, званий також втяжкою — зсув початку першого рядка абзацу вліво щодо решти його рядків. При зворотному відступу перший рядок набирається на повний формат, у той час, як інший текст набирається з відступом (втяжкою). Мінімальний формат тексту, набраного із втяжкою, не повинен бути менше ніж 2,5 квадрата (45 мм).

Незважаючи на те, що абзац, позначений за допомогою зворотного відступу, більш помітний, ніж аналогічний, позначений за допомогою відступу, такий спосіб застосовується рідше через значну втрату корисної площі складання. Найдоцільніше використовувати його у списках або при складанні тексту, що складається переважно з коротких одне-двохстрічних абзаців.

Відступи у програмуванні 
У мовах програмування, відступи використовуються для форматування вихідного коду програми для поліпшення читаності. Відступи, як правило, необхідні тільки самим програмістам; компіляторам і інтерпретаторам зазвичай неважливо, скільки пропусків є між інструкціями. Однак деякі мови програмування (Haskell, Occam, Python) використовують відступи для синтаксичного виділення блоків коду замість операторних дужок.

Див. також 
 Абзац
 Абзацний відступ

Примітки

Посилання 
 
Типографія